Кукраук — топоним, редуцированный от Кук-Караук:

Кукраук — приток Сикаси в Ишимбайском районе Башкортостана.
Кукраук — приток Белой в Бурзянском районе Башкортостана.
Кукраук — бывший хутор в Ишимбайском районе Башкортостана.